Jürgen Fassbender – ex tennista
Michael Fassbender – attore
Joseph Fassbender – pittore
Peter Fassbender – designer automobilistico